Richard Davies puede referirse a:

 Rick Davies: Cantante perteneciente a la banda Supertramp.
 Richard Davies: Actor australiano.